Das Scottish Masters 1984 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1984/85. Das Einladungsturnier wurde vom 20. bis 23. September im Hospitality Inn in Glasgow ausgetragen. Im vierten Jahr des Wettbewerbs war es der vierte Austragungsort innerhalb der schottischen Großstadt.

Der Weltranglistenerste Steve Davis hatte zuvor das Turnier zweimal gewonnen. Im Endspiel traf er auf Jimmy White, den Sieger von 1981. Davis gewann mit 9:4 und blieb bis zum Ende des Turniers 2002 der einzige, der dreimal in Folge gewinnen konnte.

Preisgeld 
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld um 3.000 £. Die Siegprämie von 10.000 £ blieb gleich, aber die übrigen Spieler bekamen zwischen 125 £ und 1.000 £ mehr. Außerdem wurde erstmals ein Bonus von 500 £ für das höchste Break ausgelobt.

Finalrunde 
7 Spieler aus den Top 9 der Weltrangliste und dazu der bestplatzierte Schotte Murdo MacLeod bildeten das Teilnehmerfeld. Die 8 Spieler ermittelten in drei Ausscheidungsrunden den Turniersieger.

Finale

Century-Breaks 
3 der 4 Century-Breaks des Turniers wurden in der Halbfinalpartie zwischen Tony Knowles und Jimmy White erzielt. Knowles verlor zwar, bekam aber immerhin noch 500 £ für sein 126-Punkte-Break als höchstes Turnierbreak.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1984
1984
Billardturnier in Glasgow